Elise Tamaela e Scarlett Werner erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Open GDF SUEZ du Périgord 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Florencia Molinero e Erika Sema che hanno battuto in finale Leticia Costas Moreira e Inés Ferrer-Suárez 6–2, 3–6, [10–7].

Teste di serie

 Florencia Molinero /  Erika Sema (campionesse)
 Leticia Costas Moreira /  Inés Ferrer-Suárez (finale)

 Çağla Büyükakçay /  Irini Georgatou (semifinali) 
 Michaela Hončová /  Conny Perrin (quarti di finale, ritiro)

Tabellone

Note 
 

Open GDF SUEZ du Périgord 2011